Az alábbi lista Észak-Macedónia 10 legnagyobb népességű városát sorolja fel a Makedón Statisztikai Hivatal 2002. évi népszámlálási adatai alapján.

Az alábbi lista Észak-Macedónia legnagyobb községeit sorolja fel a Makedón Statisztikai Hivatal 2002 évi népszámlálási adatai alapján.

Források

  
Települések listái országok szerint